Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1979 vond plaats in mei 1979 in Lent. Dit is de eerste keer dat Lenie Toonen-Geurts Nederlands kampioen werd. Zij behaalde in het toernooi 16 punten uit 11 partijen en eindigde daarmee 1 punt voor nummer 2 Petra Polman.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1979
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sportevenement in Nijmegen